Куп Србије у фудбалу 2019/20. је четрнаесто такмичење организовано под овим називом од стране Фудбалског савеза Србије.

Пропозиције такмичења 
Пропозицијама завршног дела такмичења за Куп Србије у фудбалу 2019/20. донетих од стране Извршног одбора Фудбалског савеза Србије предвиђено је да у завршном делу такмичења учествују:
 16 (шеснаест) клубова Суперлиге Србије,
 11 (једанаест) клубова Прве лиге Србије,
 3 (три) клуба победника такмичења за Фудбалски куп Србије организованих у оквиру Фудбалских савеза покрајина, региона и ФС Београда,
 2 (два) клуба победника такмичења за Фудбалски куп Србије организованих у оквиру Фудбалских савеза покрајина, региона и ФС Београда, играће претколо.

2 клуба победника такмичења за Фудбалски куп Србије организованих у оквиру Фудбалских савеза покрајина, региона и ФС Београда, и 2 клуба најгорепласираних у Првој лиги Србије играће претколо Купа Србије.

У завршно такмичење укључују се и клубови који су у завршеном такмичењу за 2017/18. годину испали у нижи степен такмичења - Прву лигу и одговарајуће Српске лиге. На основу ових критеријума у завршно такмичење пласирало се 30 клубова, па је потребно да се одигра 2 утакмице предтакмичења да би се такмичење свело на 32 клуба учесника шеснаестине финала.

Календар такмичења 
 Претколо: 11. септембар 2019.
 Шеснаестина финала: 25. септембар 2019.
 Осмина финала: 23. октобар 2019.
 Четвртфинале: 3. јун 2020.
 Полуфинале: 10. јун 2020. 
 Финале: 24. јун 2020.

Учесници у сезони 2019/20

Претколо 
У претколу 11. септембра 2019. године састају су се победници куп такмичења по регионима и најслабије пласиране екипе из прошле сезоне у Првој лиги Србије. Игра се једна утакмица код првоименоване екипе. У случају нерешеног резултата после регуларног тока утакмице, одмах се изводе једанаестерци. Резултати постигнути након извођења једанаестераца приказани су у загради.
 Напомена: Нови Пазар је испао из Прве лиге Србије, али су административном одлуком враћени у лигу и неће играти у претколу одлучено је на жребу. Такође, Слобода, Бежанија и Борац су иступили из Прве лиге Србије односно Српске лиге Запад па се неће играти 5 утакмица у претколу већ само 2. Победници Купа на својој територији ОФК Београд, Водојажа Грошница и Трепча су путем жреба слободни у претколу и они ће директно проћи у шеснаестину финала.

 Тимови који су прошли у шеснаестину финала: Братство 1946, Телеоптик, Водојажа, Трепча, ОФК Београд

Шеснаестина финала

Жреб 
 Повлашћени тимови: Бачка Бачка Паланка, Вождовац, Војводина, Динамо Врање, Земун, Мачва, Младост Лучани, Напредак Крушевац, Партизан, Пролетер Нови Сад, Рад, Радник Сурдулица, Раднички Ниш, Спартак Ждрепчева крв, Црвена звезда, Чукарички.
 Неповлашћени тимови: Братство 1946, Будућност Добановци, Водојажа, Златибор, Инђија, Јавор Матис, Металац Горњи Милановац, Нови Пазар, ОФК Жарково, ОФК Београд, Раднички 1923, Синђелић Београд, Телеоптик, Трајал, Трепча, ТСЦ Бачка Топола.

Жреб парова Шеснаестине финала Купа Србије у сезони 2019/20. обављен је 17. септембра 2019. године, у Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови.

Игра се једна утакмица код првоименоване екипе. Према пропозицијама такмичења, уколико се утакмица заврши нерешеним резултатом, одмах ће се изводити једанаестерци. Резултати постигнути након извођења једанаестераца приказани су у загради.

Утакмице Водојажа — Партизан, Трепча — Црвена звезда, Вождовац — Телеоптик и Пролетер Нови Сад — Јавор Матис су одложене због одигравања заосталих мечева 2. кола Линглонг тајер Суперлиге Србије између Јавор Матис — Партизан и Вождовац — Црвена звезда.
Такође, меч између Трајал Крушевац — Радник Сурдулица је померен за дан касније на захтев домаћина.

Извештаји са утакмица 

 Тимови који су прошли у наредну фазу су: Партизан, Црвена звезда, Раднички Ниш, Чукарички, Младост Лучани, Мачва, Спартак ЖК, ОФК Бачка, Пролетер Нови Сад, ТСЦ Бачка Топола, Радник Сурдулица, Инђија, Синђелић, Телеоптик, Војводина и ОФК Београд.

Осмина финала

Жреб 

Жреб парова Осмине финала Купа Србије у сезони 2019/20. обављен је 15. октобра 2019. године, у Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови.

Игра се једна утакмица код првоименоване екипе. Према пропозицијама такмичења, уколико се утакмица заврши нерешеним резултатом, одмах ће се изводити једанаестерци. Резултати постигнути након извођења једанаестераца приказани су у загради.

Утакмице Партизана и Црвене звезде ће бити одложене због одигравања мечева у Европи.

Извештаји са утакмица

Четвртфинале

Жреб 

Жреб парова Четвртфинала Купа Србије у сезони 2019/20. обављен је 15. маја 2020. године, у Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови.

Игра се једна утакмица код првоименоване екипе. Према пропозицијама такмичења, уколико се утакмица заврши нерешеним резултатом, одмах ће се изводити једанаестерци. Резултати постигнути након извођења једанаестераца приказани су у загради.

Утакмице су требале да се одиграју у априлу али су одложене због епидемије вируса корона.

Повлашћени тимови су били прошлогодишњи полуфиналисти Купа Србије а то су: Партизан из Београда, Црвена звезда из Београда, Раднички из Ниша и Младост из Лучана.

Неповлашћени тимови су они тимови који се нису нашли прошле године у полуфиналу Купа Србије а то су: Чукарички из Београда, Инђија из Инђије, Радник из Сурдулице и Војводина из Новог Сада.

Извештаји са утакмица

Полуфинале

Жреб 

Жреб парова Четвртфинала Купа Србије у сезони 2019/20. обављен је 5. јуна 2020. године, у Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови.

Игра се једна утакмица код првоименоване екипе. Према пропозицијама такмичења, уколико се утакмица заврши нерешеним резултатом, одмах ће се изводити једанаестерци. Резултати постигнути након извођења једанаестераца приказани су у загради.

Утакмице су требале да се одиграју у мају али су одложене због епидемије вируса корона. Такође, неће се играти два меча, већ само један.

У полуфинале су се пласирали: Чукарички из Београда, Војводина из Новог Сада, Партизан из Београда и Црвена звезда из Београда.

У финале су се пласирали: Војводина из Новог Сада и Партизан из Београда.

Извештаји са утакмица

Финале

Костур

Најбољи стрелци

Види још 
 Суперлига Србије у фудбалу 2018/19.
 Прва лига Србије у фудбалу 2018/19.
 Финале Купа Србије у фудбалу 2020.

Спољашње везе 

 ФСС

Куп Србије у фудбалу
Сезона 2019/20. у српском фудбалу